Lipnicki peut désigner :
 Jonathan Lipnicki (né en 1990), acteur et producteur américain ;
 Ron Lipnicki, batteur du groupe Hades ;
 Lipnički Šor, commune de Serbie.

Homonymie de patronyme